Dave ou David Christian peut faire référence à :

 David Christian (1946-), historien américain ; 
 David A. Christian (1948-), vétéran de la guerre du Vietnam ;
 Dave Christian (1959-), joueur américain de hockey sur glace.